Het ATP-toernooi van Estoril 2021 (met de officiële naam The Millennium Estoril Open) werd gespeeld van 26 april tot en met 2 mei 2021. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Clube de Ténis do Estoril in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Estoril
2021